Costoli ist der Familienname folgender Personen:

 Aristodemo Costoli (1803–1871), italienischer Bildhauer und Maler
 Paolo Costoli (1910–1966), italienischer Schwimmer